Роже́вий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Рожевий провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Рожевий провулок — провулок у місті Житомир.
 Рожевий провулок — провулок у місті Київ.
 Рожевий провулок — провулок у місті Полтава.
 Рожевий провулок — провулок у місті Сімферополь.

Провулки